Olaia kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Olaia, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Portugal 

 Olaia (freguesia i Portugal), Santarém, Torres Novas, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar